Alfred Daniel Williams King (30 de julio de 1930 - 21 de julio de 1969) fue un ministro bautista estadounidense y activista de los derechos civiles. Era el hermano menor de Martin Luther King Jr.

Referencias

Enlaces externos